Vingt – venti in francese

Geografia 
 Francia
 Vingt-Hanaps –  comune nella regione della Normandia
 Mauritius
 Vingt Cinq – centro nell'Isola Nord di Agalega, nella dipendenza di Agalega e Saint Brandon

Persone 
 André Vingt-Trois – cardinale e arcivescovo cattolico francese